Seward County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Seward County (Kansas) – okres státu Kansas
 Seward County (Nebraska) – okres státu Nebraska